Кубок УЄФА 1979—1980 — дев'ятий розіграш Кубка УЄФА, у якому перемогу здобув Айнтрахт з Франкфурта-на-Майні, який у фіналі обіграв за сумою двох матчів менхенгладбаську Боруссію.

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

1/4 фіналу

1/2 фіналу

Фінал

Посилання 
 Кубок УЄФА 1979—1980 на сайті uefa.com

1979
1979 у футболі
1980 у футболі